Karl Schulze ist der Name folgender Personen:

* Karl Schulze (1876–1929), deutscher Architekt, siehe D. & K. Schulze
 Karl Schulze (Boxer) (1907–1935), deutscher Boxer
 Karl Schulze (Übersetzer) (1910–1983), deutscher Esperantist und Übersetzer
 Karl Schulze (Ruderer) (* 1988), deutscher Ruderer
 Karl Schulze-Hagen (* 1950), deutscher Gynäkologe, Ornithologe und Autor 
 Karl Schulze-Pelkum (1860–1939), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (DNVP)
 Karl Schulze-Wollgast (1897–1956), deutscher Lehrer und Heimatforscher 
 Karl August Schulze-Montanus (1782–1823), deutscher Mathematiker und Chemiker 
 Karl Emil Schulze (1863–1930), deutscher Maler 
 Karl-Heinrich Schulze (1909–2009), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer 
 Karl-Heinz Schulze (* 1937), deutscher Schauspieler und Nachtclub-Betreiber
 Karl Paul Schulze (1848–??), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer 

Siehe auch:
 Carl Schulze
 Karl Schultze
 Carl Schultze
 Karl Schultz
 Carl Schultz